Гарри Гриббон (; 9 июня 1885 — 28 июля 1961) — американский киноактер. Он снимался в 144 фильмах между 1915 и 1938.

Гарри Гриббон родился 9 июня 1885 в Нью-Йорке, как Гарри Питер Гриббон. Был женат на Мэй Эмори. Брат актёра Эдди Гриббона Работал на малоизвестной L-KO Kompany, а также с Маком Сеннетом. Многие из его фильмов этой эпохи были утеряны. Гриббон умер 28 июля 1961 в Лос-Анджелесе, Калифорния, похоронен на кладбище Святого креста (Калвер-Сити).

Избранная фильмография 
 1915 — Фэтти и Мейбл на выставке в Сан-Диего / Fatty and Mabel at the San Diego Exposition
 1915 — Мейбл, Фэтти и закон / Mabel, Fatty and the Law
 1915 — Фэтти и Бродвейские звезды / Fatty and the Broadway Stars
 1915 — Их социальный всплеск / Their Social Splash
 1916 — Ребенок общества / A Social Cub
 1916 — Порыв мужества / A Dash of Courage
 1918 — Король с кухни / The King of the Kitchen
 1920 — Внизу на ферме / Down on the Farm
 1921 — Кумир публики / A Small Town Idol
 1928 — Роза-Мария / Rose-Marie
 1928 — Кинооператор / The Cameraman
 1928 — Люди искусства / Show People
 1929 — Волна империи / Tide of Empire
 1929 — Жужжание пчел / The Bees' Buzz
 1929 — На шоу / On with the Show
 1929 — Таинственный остров / The Mysterious Island
 1929 — Так долго Летти / So Long Letty
 1932 — Оседлай его ковбой / Ride Him, Cowboy
 1934 — Художественная неприятность / Art Trouble
 1938 — Деньги на вашу жизнь / Money on Your Life

Примечания

Ссылки 

Актёры немого кино США
Похороненные на кладбище Святого креста (Калвер-Сити)